Maçainhas (Belmonte), een plaats in de Portugese gemeente Belmonte
 Maçainhas (Guarda), een plaats in de Portugese gemeente Guarda